parada o trast, espai ocupat o destinat a ser ocupat per un venedor i la seva taula o instal·lació de venda, en un mercat col·lectiu
 Parada d'autobús
 Parada de metro o estació de metro
 Parada cardíaca, denominació incorrecta de l'aturada cardíaca
 Parada militar, acte que s'organitza en ocasions puntuals per mostrar la capacitat armamentística d'un exèrcit 
 Parada o Parade (Satie), ballet en un acte del coreògraf Léonide Massine, amb música d'Erik Satie 
 Parada, pel·lícula sèrbia
 Problema de la parada, problema de decisió que es pot formular de forma informal
 La parada, obra de Joaquim Ruyra
 Toponímia:
 Parada (venda), vénda de la parròquia de Santa Gertrudis de Fruitera, municipi de Santa Eulària des Riu, illa d'Eivissa
 Parada de Arriba, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Parada de Jou, partida del municipi de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Parada de Rubiales, municipi de la província de Salamanca (Castella i Lleó, Espanya)
 Parada de Sil, municipi a la Comarca da Terra de Caldelas (Província d'Ourense, Galícia)
 La Parada (Herba-savina), camps de conreu del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Parada (Òlt i Garona), municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió d'Aquitània)
 La Parada (Luena), entitat de població pertanyent al municipi de Luena (Cantàbria)
 La Parada (Riells del Fai), masia del municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Cingles d'en Parada, cinglera del terme municipal d'Albanyà (Alt Empordà)
 Ura e la Parada municipi francès del departament de Losera (regió de Llenguadoc- Rosselló)
 Biografies:
 Manuel Parada de la Puente (Salamanca, 1911 - Madrid, 1973), compositor espanyol 
 Pedro Parada García (Albacete, 1965 ), futbolista castellà que ocupava la posició de migcampista